Mont des Cats est un nom propre qui peut désigner :
 Le Mont des Cats, colline dans le département français du Nord, en région Nord-Pas-de-Calais ;
 L'Abbaye du Mont des Cats, abbaye cistercienne installée sur la colline du même nom, propriétaire :
 du fromage trappiste ATP du Mont des Cats ;
 de la bière trappiste du Mont des Cats.